В одиночному розряді тенісного турніру Bremar Cup 1972, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1972 року, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Маргарет Корт (переможецьssa)
 Вірджинія Вейд (фінал)
 Джулі Гелдман (півфінал)
 Бренда Кірк (1-ше коло)

 Бетті Стеве (півфінал)
 Шерон Волш (1-ше коло)
 Корінн Молсворт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Bremar Cup